

Geografia
 Liberia
 Buchanan – capoluogo della Contea di Grand Bassa
 Stati Uniti d'America
 Buchanan – città della Contea di Stutsman, Dakota del Nord
 Buchanan – capoluogo della Contea di Haralson, Georgia
 Buchanan – città della Contea di Berrien, Michigan
 Buchanan – township della Contea di Berrien, Michigan
 Buchanan – villaggio della Contea di Westchester, New York
 Buchanan – città della Contea di Botetourt, Virginia
 Buchanan – città della Contea di Outagamie, Wisconsin

Persone

Buchanan
 Angus Buchanan – ufficiale inglese
 Barry Buchanan – wrestler statunitense
 Brian Buchanan – culturista britannico
 Buck Buchanan – ex giocatore di football americano statunitense
 David Buchanan – ex calciatore inglese
 Edgar Buchanan – attore statunitense
 Edna Buchanan – giornalista e scrittrice statunitense
 Frank Buchanan – politico statunitense
 Franklin Buchanan – militare statunitense, ammiraglio durante la Guerra di secessione americana
 George Buchanan – diplomatico britannico
 George Buchanan – umanista, poeta e storico scozzese
 Glenn Buchanan – ex nuotatore australiano
 Ian Buchanan – attore britannico
 Jack Buchanan – attore, cantante e regista scozzese
 James Buchanan – 15º Presidente degli Stati Uniti
 James M. Buchanan – economista statunitense, Premio Nobel per l'economia nel 1986
 Kadeisha Buchanan – calciatrice canadese
 Keisha Buchanan – cantautrice britannica
 Ken Buchanan – ex pugile britannico
 Lachlan Buchanan – attore australiano
 Larry Buchanan – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Lee Buchanan – calciatore inglese
 Manley Augustus Buchanan, noto come Big Youth – cantante e disc jockey giamaicano
 Mark Buchanan – fisico e divulgatore scientifico statunitense
 Michael Buchanan – giocatore di football americano statunitense 
 Neil Buchanan – conduttore televisivo britannico
 Pat Buchanan – politico statunitense
 Ray Buchanan – ex giocatore di football americano statunitense
 Roderick Buchanan – artista scozzese
 Roy Buchanan – chitarrista statunitense
 Shaq Buchanan, propr. Leroy Buchanan – cestista statunitense
 Sherry Buchanan – attrice statunitense
 Tajon Buchanan (1999) – calciatore canadese
 Tanner Buchanan – attore statunitense
 Vera Buchanan – politica statunitense
 Walter Buchanan – calciatore inglese

Cognomi composti
 Francis Buchanan-Hamilton – geografo, zoologo, botanico e medico scozzese
 Francis Buchanan White – botanico ed entomologo scozzese
 James Buchanan Duke – imprenditore statunitense

Altro
 Buchanan Street – strada nel centro di Glasgow, in Scozia
 Buchanan Street – stazione della metropolitana di Glasgow
 Medaglia Buchanan – premio istituito dalla Royal Society per premiare scienziati distintisi nel campo della medicina

Pagine correlate
 Lago Buchanan